Prattville har flere betydninger:

 Prattville, Alabama – en amerikansk by i staten Alabama
 Prattville, Californien – en amerikansk by i staten Californien
 Prattville, Oklahoma – en amerikansk by i staten Oklahoma
 Prattville, Utah – en amerikansk by i staten Utah